Alacantí: L'Albufereta és un barri d'Alacant.
 La platja de l'Albufereta és una platja d'aquest barri.
 Mallorca: S'Albufereta és una zona humida de la badia de Pollença.
 La reserva natural de l'Albufereta és una reserva natural d'aquesta zona.